Di seguito una lista di asteroidi dal numero 534001 al 535000 con data di scoperta e scopritore.

534001–534100 

|-
| 534001  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534002  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534003  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534004  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534005  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534006  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534007  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534008  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534009  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534010  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534011  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534012  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534013  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534014  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534015  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534016  - ||  || || CSS 
|-
| 534017  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534018  - ||  || || CSS 
|-
| 534019  - ||  || || LONEOS 
|-
| 534020  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534021  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534022  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534023  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534024  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534025  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534026  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534027  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534028  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534029  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534030  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534031  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534032  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534033  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534034  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534035  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534036  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534037  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534038  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534039  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534041  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534042  - ||  || || CSS 
|-
| 534043  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534044  - ||  || || WISE 
|-
| 534045  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534046  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534047  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534048  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534049  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534050  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534051  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534052  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534053  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534054  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534056  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534057  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534058  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534059  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534060  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534061  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534062  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534063  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534064  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534065  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534066  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534067  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534068  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534070  - ||  || || CSS 
|-
| 534071  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534072  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534073  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534074  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534075  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534076  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534077  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534078  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534079  - ||  || || CSS 
|-
| 534080  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534082  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534083  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534084  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534085  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534086  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534087  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534088  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534089  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534090  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534091  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534092  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534093  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534094  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534095  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534096  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534097  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534098  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534099  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534100  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

534101–534200 

|-
| 534101  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534102  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534103  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534104  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534105  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534106  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534107  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534109  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534110  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534111  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534114  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534115  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534116  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534117  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534118  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534119  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534120  - ||  || || CSS 
|-
| 534121  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534122  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534123  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534124  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534125  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534126  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534127  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534128  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534129  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534130  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534131  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534132  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534133  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534134  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534135  - ||  || || WISE 
|-
| 534136  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534137  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534138  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534139  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534140  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534141  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534142  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534143  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534144  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534145  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534146  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 534147  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534150  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534151  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534152  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534153  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534154  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534155  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534157  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534158  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534159  - ||  || || WISE 
|-
| 534160  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534161  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534162  - ||  || || SSS 
|-
| 534163  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534164  - ||  || || CSS 
|-
| 534165  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534166  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534167  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534168  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534169  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534170  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534171  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534172  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534173  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534174  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534175  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534176  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534177  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534178  - ||  || || WISE 
|-
| 534179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534180  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534181  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534182  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534183  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534184  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534185  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534186  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534187  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534188  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534189  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534190  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534191  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534193  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534194  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534195  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534196  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534197  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534198  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534199  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534200  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

534201–534300 

|-
| 534201  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534203  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534204  - ||  || || CSS 
|-
| 534205  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534206  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534207  - ||  || || WISE 
|-
| 534208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534209  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534210  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534211  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534212  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 534213  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534214  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534215  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534216  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534217  - ||  || || CSS 
|-
| 534218  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534220  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534221  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534222  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534223  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534224  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534225  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534226  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534228  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534229  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534230  - ||  || || CSS 
|-
| 534231  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534232  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534233  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534234  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534235  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534236  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534237  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534238  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534239  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534240  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534242  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534243  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534244  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534245  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534246  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534247  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534248  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534249  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534250  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534251  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534252  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534253  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534254  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534255  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534256  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534257  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534258  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534259  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534260  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534261  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534262  - ||  || || CSS 
|-
| 534263  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534264  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534265  - ||  || || CSS 
|-
| 534266  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534268  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534269  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534270  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534271  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534273  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534274  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534275  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534276  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534277  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534278  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534279  - ||  || || Mallorca Obs.  
|-
| 534280  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534281  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534282  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534283  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534284  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534286  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534287  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534288  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534289  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534290  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534292  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534293  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534294  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534295  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534296  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534297  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534298  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534299 Parazynski||  || || WISE 
|-
| 534300  - ||  || || Spacewatch 
|}

534301–534400 

|-
| 534301  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534302  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534303  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534304  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534305  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534306  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534307  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534308  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534310  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534311  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534312  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534313  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534314  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534315  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534316  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534317  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534318  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534319  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534320  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534321  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534322  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534323  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534324  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534325  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534326  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534327  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534328  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534329  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534330  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534331  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534332  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534333  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534335  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534336  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534337  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534338  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534340  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534341  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534342  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534343  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534344  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534345  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534346  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534347  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534348  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534349  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534350  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534351  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534352  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534353  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534354  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534355  - ||  || || CSS 
|-
| 534356  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534357  - ||  || || WISE 
|-
| 534358  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534359  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534360  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534361  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534362  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534363  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534364  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534365  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534366  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534367  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534368  - ||  || || CINEOS 
|-
| 534369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534370  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534371  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534372  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534373  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534374  - ||  || || CSS 
|-
| 534375  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534376  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534377  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534378  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534379  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534380  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534381  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534383  - ||  || || ODAS 
|-
| 534384  - ||  || || WISE 
|-
| 534385  - ||  || || CSS 
|-
| 534386  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534387  - ||  || || CSS 
|-
| 534388  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534389  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534390 Huningsheng ||  || || PMO NEO 
|-
| 534391  - ||  || || CSS 
|-
| 534392  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534393  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534394  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534396  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534397  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534398  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534400  - ||  || || WISE 
|}

534401–534500 

|-
| 534401  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534402  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534403  - ||  || || CSS 
|-
| 534404  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534405  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534406  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534407  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534408  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534409  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534410  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534411  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534412  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534413  - ||  || || WISE 
|-
| 534414  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534415  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534416  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534417  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534418  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534419  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534420  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534421  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534422  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534423  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534424  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534425  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534426  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534427  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534428  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534429  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534430  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534431  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534432  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534433  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534434  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534435  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534436  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534437  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534438  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534439  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534440  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534441  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534442  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534443  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534444  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534445  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534446  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534447  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534448  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534449  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534450  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534451  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534452  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534453  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534454  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534455  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534456  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534457  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534458  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534459  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534460  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534461  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534462  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534463  - ||  || || WISE 
|-
| 534464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534465  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534466  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534468  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534469  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534470  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534471  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534473  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534474  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534475  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534476  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534477  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534478  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534479  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534480  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534481  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534482  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 534483  - ||  || || SSS 
|-
| 534484  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534485  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534487  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534489  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534490  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534491  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534492  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534493  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534494  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534495  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534496  - ||  || || CSS 
|-
| 534497  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534498  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534499  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534500  - ||  || || CSS 
|}

534501–534600 

|-
| 534501  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534502  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534503  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534504  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534505  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534506  - ||  || || CSS 
|-
| 534507  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534508  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534509  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534510  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534511  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534512  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534513  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534514  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534515  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534516  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534517  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534518  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534519  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534520  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534521  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534522  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534523  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534524  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534525  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534526  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534527  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534529  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534530  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534531  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534532  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534533  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534535  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534536  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534537  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534538  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534539  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534540  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534541  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534542  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534543  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534544  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534545  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534546  - ||  || || WISE 
|-
| 534547  - ||  || || CSS 
|-
| 534548  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534549  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534550  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534551  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534552  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534553  - ||  || || CSS 
|-
| 534554  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534555  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534556  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534557  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534558  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534559  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534560  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534561  - ||  || || WISE 
|-
| 534562  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534563  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534564  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534565  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534566  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534567  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534568  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534569  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534570  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534571  - ||  || || CSS 
|-
| 534572  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534574  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534575  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534576  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534577  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534578  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534579  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534580  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534581  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534583  - ||  || || CSS 
|-
| 534584  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534585  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534586  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534587  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534588  - ||  || || Mallorca Obs.  
|-
| 534589  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534590  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534591  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534592  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534593  - ||  || || CSS 
|-
| 534594  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534595  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534596  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534597  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534598  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534599  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534600  - ||  || || Spacewatch 
|}

534601–534700 

|-
| 534601  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534602  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534603  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534604  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534605  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534606  - ||  || || CSS 
|-
| 534607  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534608  - ||  || || CSS 
|-
| 534609  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534611  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534612  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534613  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534614  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534615  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534616  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534617  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534618  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534619  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534620  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534621  - ||  || || CSS 
|-
| 534622  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534623  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534624  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534625  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534626  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534627  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534629  - ||  || || CSS 
|-
| 534630  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534631  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534632  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534633  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534634  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534635  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534636  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534637  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534638  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534639  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534640  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534641  - ||  || || ADAS 
|-
| 534642  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534643  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534644  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534645  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534646  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534647  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534648  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534649  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534650  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534651  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534652  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534653  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534654  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534655  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534656  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534657  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534658  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534659  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534661  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534662  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534663  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534664  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534665  - ||  || || CSS 
|-
| 534666  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534667  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534669  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534670  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534671  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534672  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534673  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534674  - ||  || || CSS 
|-
| 534675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534676  - ||  || || WISE 
|-
| 534677  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534678  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534679  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534680  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534681  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534682  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534683  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534684  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534685  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534688  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534689  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534691  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534692  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534693  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534695  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534696  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534697  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534698  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534699  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534700  - ||  || || Spacewatch 
|}

534701–534800 

|-
| 534701  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534702  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534703  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534704  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534706  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534707  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534708  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534709  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534710  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534711  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534713  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534714  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534715  - ||  || || CSS 
|-
| 534716  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534717  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534718  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534719  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534720  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534721  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534722  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534723  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534724  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534725  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534726  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534727  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534728  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534729  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534730  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534731  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534732  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534733  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534734  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534735  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534736  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534737  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534738  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534739  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534740  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534741  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534743  - ||  || || CSS 
|-
| 534744  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534745  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534746  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534747  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534748  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534749  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534750  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534751  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534752  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534753  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534754  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534755  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534756  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534757  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534759  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534760  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534761  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534762  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534763  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534764  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534765  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534766  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534768  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534769  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534770  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534771  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534772  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534773  - ||  || || WISE 
|-
| 534774  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534775  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534776  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534778  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534779  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534780  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534781  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534782  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534783  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534784  - ||  || || CINEOS 
|-
| 534785  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534786  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534787  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534788  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534789  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534790  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534791  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534792  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534793  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534794  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534795  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534796  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534797  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534798  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534799  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534800  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

534801–534900 

|-
| 534801  - ||  || || CSS 
|-
| 534802  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534803  - ||  || || CSS 
|-
| 534804  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534805  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534807  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534808  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534810  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534811  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534812  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534813  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534814  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534815  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534816  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534817  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534818  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534819  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534820  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534821  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534822  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534823  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534824  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534825  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534826  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534827  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534828  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534829  - ||  || || LONEOS 
|-
| 534830  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534831  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534832  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534833  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534834  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534835  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534836  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534837  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534838  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534839  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534840  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534841  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534842  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534843  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534844  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534845  - ||  || || CSS 
|-
| 534846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534847  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534848  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534849  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534850  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534851  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534852  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534853  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534854  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534855  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534856  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534857  - ||  || || WISE 
|-
| 534858  - ||  || || CSS 
|-
| 534859  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534860  - ||  || || CSS 
|-
| 534861  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534862  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534863  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534864  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534865  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534866  - ||  || || CSS 
|-
| 534867  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534868  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534869  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534870  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534871  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534872  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534873  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534874  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534875  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534876  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534877  - ||  || || WISE 
|-
| 534878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534879  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534880  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534881  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534882  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534883  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534884  - ||  || || PLS 
|-
| 534885  - ||  || || CSS 
|-
| 534886  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534887  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534888  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534889  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534890  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534891  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534892  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534893  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534894  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534895  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534896  - ||  || || SSS 
|-
| 534897  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534898  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534899  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534900  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

534901–535000 

|-
| 534901  - ||  || || CSS 
|-
| 534902  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534903  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534905  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534906  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534907  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534908  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534909  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534910  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534911  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534912  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534913  - ||  || || CSS 
|-
| 534914  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534915  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534916  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534917  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534918  - ||  || || WISE 
|-
| 534919  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534920  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534921  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534922  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534923  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534924  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534925  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534927  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534928  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534929  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534930  - ||  || || CSS 
|-
| 534931  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534932  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534933  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534935  - ||  || || SSS 
|-
| 534936  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534937  - ||  || || CSS 
|-
| 534938  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534939  - ||  || || WISE 
|-
| 534940  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534941  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534942  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534943  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534944  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534945  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534946  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534947  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534948  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534949  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534950  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534951  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534952  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534953  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534954  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534955  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534956  - ||  || || CSS 
|-
| 534957  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534958  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534959  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534960  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534961  - ||  || || WISE 
|-
| 534962  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534963  - ||  || || CSS 
|-
| 534964  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534965  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534966  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534967  - ||  || || LONEOS 
|-
| 534968  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534969  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534970  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534972  - ||  || || CSS 
|-
| 534973  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534974  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534975  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534976  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534977  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534978  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534980  - ||  || || LONEOS 
|-
| 534981  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534982  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 534983  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534984  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534985  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534986  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534987  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534988  - ||  || || LINEAR 
|-
| 534989  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534990  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534991  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534992  - ||  || || CSS 
|-
| 534993  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534994  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534995  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 534996  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 534997  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 534998  - ||  || || SSS 
|-
| 534999  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535000  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0534001